Песма Евровизије 1991. било је 36. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 4. маја 1991. у Филмском студију 15 Чинечита у Риму, у Италији. Био је то други пут да је Италија домаћин такмичења. Водитељи такмичења су били некадашњи победници такмичења Тото Кутуњо и Ђиљола Чинкуети.

Након Лондона, Амстердама, Стокхолма, Париза и Минхена, Песма Евровизије је организована у још једном олимпијском граду.

Ово такмичење је означило последње учешће СФР Југославије и прво учешће уједињене Немачке. Први пут је изведена песма на наполитанском језику. 22 земље су учествовале на овом такмичењу: Малта се вратила на такмичење после 15 година паузе, док је Холандија одустала из истих разлога као и 1985. године.

Шведска и Француска су на крају гласања имале исти број поена (146), па је победник одлучен захваљујући већем броју максималних оцена. Како су обе представнице имале исти број 12-ица, победник је одлучен већим бројем 10-ки. Тако је Шведска са освојених 5 10-ки победила Француску.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Гласање

Извори 

Песма Евровизије 1991.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1991.